Mede (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia
Mede (drank), een op honing gebaseerde drank
Meekrap, een plant die wordt gebruikt als grondstof voor de verfkleur alizarine